El término gres puede hacer referencia a:

 Madame Grès, escultora francesa del siglo ;
 Gres, un tipo de pasta cerámica;
 Islas de Gres, el conjunto de seis islas del río Ulla (España);
 El municipio de Au Gres y la ciudad de Au Gres en Míchigan (Estados Unidos).